Луций Фурий Медуллин (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фуриев, консул 413 и 409 гг. до н. э.

Коллегой Луция Фурия по первому консульству был Авл Корнелий Косс. Консулы провели расследование гибели одного из военных трибунов предыдущего года Публия Постумия Альбина Региллена и довели дело до конца «со всей возможной сдержанностью и мягкостью (ибо приговорены к казни были немногие, и те, насколько известно, сами покончили с собой)».

Позже Луций Фурий возглавил войска в войне с вольсками и взял Ферентин.

В 409 году Луций Фурий был консулом совместно с другим Корнелием Коссом — Гнеем. Это консульство было отмечено очередной победой плебеев: они впервые смогли выбрать квесторов из своей среды. В войне с эквами в том же году командовали, по разным сведениям, или оба консула, или какой-то один; римляне не смогли отбить у эквов Карвент, но зато взяли Верругину, которую до этого контролировали вольски.

Примечания 

Фурии